Pleimelding ist der Familienname folgender Personen:
 Gérard Pleimelding (* 1949), französischer Fußballspieler
 Pierre Pleimelding (1952–2013), französischer Fußballspieler und -trainer
 René Pleimelding (1925–1998), französischer Fußballspieler und -trainer